Ке́рдей — польская фамилия.

 Известные носители